Vinagrera de pájaro puede referirse a:

 el nombre común de la planta Rumex induratus; o
 el nombre común de la planta Rumex scutatus.